Kark ist der Familienname folgender Personen:

 Austen Kark (1926–2002), britischer Journalist, Geschäftsführer des BBC World Service
 Ruth Kark (* 1941), israelische Historikerin und Hochschullehrerin